Итоговый чемпионат тура Женской теннисной ассоциации 2010 года в парном разряде — турнир сильнейших теннисисток в парном разряде, завершивший сезон WTA 2010 года. Победителем турнира стала пара Хисела Дулко / Флавия Пеннетта.

Общая информация 
Впервые с 2007 года титул разыграли две первые пары турнира. После годичного перерыва титул вновь завоевала первая пара турнира.

Впервые с 2006 года в турнире не принимала участия Лизель Хубер. При этом, на момент начала турнира, американка являлась первой ракеткой мира.

Впервые с 1999 года в турнире не принимала участия Кара Блэк.

Впервые с 2005 года в турнире принимала участие теннисистка из бывшего СССР. Как и дуэт Лиховцева/Звонарёва тогда Ярослава Шведова уступила в полуфинале первой паре турнира.

Впервые с 2007 года на турнире не было чисто испанской пары. Впервые с 2003 года на турнире не было ни одной пары, представлявшей одну страну.

Второй год подряд в финале турнира сыграли пары, не сумевшие по ходу сезона выиграть турнир Большого шлема.

Просто приняв участие в полуфинальном матче, Хисела Дулко обеспечила себе звание первой ракетки мира. Победа же аргентино-итальянского дуэта в стартовом матче на турнире позволила им обеспечить звание первой пары мира по итогам года.

Сеяные 

  'Хисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Титул)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Финал)

<ol start="3">
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс ''(Полуфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова ''(Полуфинал)

Сетка турнира

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Итоговый чемпионат WTA 2010